Der kleine Vampir bezeichnet:
 Der kleine Vampir, Buchreihe der Kinderliteratur von Angela Sommer-Bodenburg

 den Verleihtitel des Films Bübchen aus dem Jahr 1968
 Der kleine Vampir (1985), Fernsehserie aus dem Jahr 1985
 Der kleine Vampir – Neue Abenteuer, Kinderserie aus dem Jahr 1993
 Der kleine Vampir (2000), Film aus dem Jahr 2000
 Der kleine Vampir (2017), Film aus dem Jahr 2017